Seznam polkov z zaporedno številko 129.

Seznam 
 Pehotni
 129. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 129. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 129. pehotni polk (ZDA)
 129. strelski polk (ZSSR)
 129. strelski polk (Wehrmacht)
 129. pehotni polk (Wehrmacht)
 129. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 129. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 129. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 129. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 129. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 129. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi